Элзира Полонио Амабиле (; ,  — ) — бразильская пианистка и музыкальный педагог. Жена Луиса Амабиле.

Окончила с золотой медалью Национальный институт музыки.

На протяжении десятилетий профессор фортепиано в Национальном институте музыки. Среди её учеников — Луис Энрике Сенисе, Соня Мария Виейра, .

В 1967 г. стала одним из академиков-учредителей Национальной академии музыки (), созданной по инициативе Жоанидии Содре.

Элзире Амабиле посвящена Сонатина № 1 для фортепиано Жозе Сикейры (1963), супругам Амабиле вместе — одна из частей Второй бразильской сюиты .

Примечания 

Пианисты Бразилии
Академические музыканты Бразилии
Музыкальные педагоги Бразилии